Климовское — имя собственное; топоним:

Населённые пункты 
 Климовское — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Климовское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Климовское — село в Калужской области.
 Климовское — посёлок в Костромской области.
 Климовское — село в Тверской области.
 Климовское — село в Тульской области.
 Климовское — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Климовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Климовское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Гидронимы 
 Климовское — озеро в Архангельской области.
 Климовское — болото в Волховском районе Ленинградской области.

См. также 
 Климовское сельское поселение
 Клим
 Климов
 Климовка
 Климово
 Климовск
 Климовская
 Климовский